Scotland Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Scotland Lake (Kanada), in der Provinz Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Scotland Lake (North Carolina), im Scotland County
 Scotland Lake (Texas), im Archer County